

Топоніми 
Префектура Саґа
Саґа (Саґа)

Інше 
 Сага